Golden Spin of Zagreb 2013 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2013/2014. Zawody rozgrywano od 5 do 7 grudnia 2013roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów triumfował Rosjanin Siergiej Woronow, natomiast w rywalizacji solistek Koreanka Kim Yu-na. W parach sportowych wygrali Izraelczycy Andrea Davidovich i Evgeni Krasnopolski. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli reprezentanci Azerbejdżanu Julija Złobina i Aleksiej Sitnikow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2013
2013 w łyżwiarstwie figurowym
2013 w Chorwacji